Edge Hill kan syfta på:

Antarktis 
1 Edge Hill (kulle i Antarktis),

Storbritannien 
3 Edge Hill, Liverpool, distrikt, City of Liverpool,

USA 
4 Edge Hill, Georgia, ort, Glascock County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar